Ел Гачупин има више значења:

 Ел Гачупин (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гачупин (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гачупин (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гачупин (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гачупин (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гачупин (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гачупин (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гачупин (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гачупин (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гачупин (Сан Агустин Атенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гачупин (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гачупин (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гачупин (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гачупин (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гачупин (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гачупин (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гачупин (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гачупин (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику